Я́нис (, ) — деревня в Питкярантском районе Республики Карелия России. Входит в состав посёлка Ляскеля на территории Ляскельского сельского поселения.

География 
Расположена правом берегу реки Янисйоки.
 Уличная сеть
 Мирный (переулок)
 Молодёжная (улица)
 Новая (улица)
 Полевая (улица)
 Речная (улица)
 Строителей (улица)
 Строительная (улица)

Население

Инфраструктура 
На территории деревни располагается ООО «ЛАДОЖСКОЕ», специализирующееся на производстве сырого молока разведение молочного крупного рогатого скота, а также прочих пород крупного рогатого скота и буйволов и производстве спермы

Также до начала 1990-х годов на территории располагалась пограничная застава.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Питкярантского района